F19 ou F-19 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 F 19, un sous-marin de la Regia Marina.

Informatique 
  est la dix-neuvième et dernière touche de fonction d'un clavier informatique de marque Apple ;
 Fedora19, un système d’exploitation libre et une distribution GNU/Linux communautaire.

Jeu Vidéo 
 F-19 Stealth Fighter, un jeu vidéo de simulation de vol de combat.

Médecine 
 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation  drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Aéronautique 
 Focke Wulf F 19, un  avion monoplan du constructeur allemand Focke-Wulf.

Trolleybus 
 AnsaldoBreda F19, un modèle du constructeur italien AnsaldoBreda.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres